Rudolf Huna (né le  à Liptovský Mikuláš en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant. Ses frères Richard et Robert sont également joueurs professionnels.

Biographie

Carrière en club 
Formé au MHk 32 Liptovský Mikuláš, il joue son premier match en senior dans l'Extraliga slovaque en 1997-1998. Il fait des apparitions plus fréquentes dans la ligue à partir de la saison 1999-2000. En 2003-2004, il découvre la Superliga avec le Neftekhimik Nijnekamsk. Il a évolué dans plusieurs championnats européens dont l'Allsvenskan, l'Extraliga tchèque, la DEL et la KHL. Il remporte l'Extraliga slovaque en 2009 et 2010 avec le HC Košice. Il est nommé capitaine du MsHK Žilina en 2018-2019 et du MHk 32 Liptovský Mikuláš en 2020-2021.

Carrière internationale
Il représente la Slovaquie au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1997-1998 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga slovaque || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga slovaque || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga slovaque || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga slovaque || 51|| 7|| 7|| 14|| 18|| 3|| 0|| 3|| 3|| 0
|-
| 2001-2002 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga slovaque || 42|| 9|| 1|| 10|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga slovaque || 46|| 11|| 12|| 23|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga slovaque || 33|| 18|| 11|| 29|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005 || Neftekhimik Nijnekamsk || Superliga || 20|| 2|| 2|| 4|| 4|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2004-2005 || Neftekhimik Nijnekamsk 2 || Pervaïa Liga || 2|| 1|| 2|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga slovaque || 44|| 18|| 19|| 37|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005 || Leksands IF || Allsvenskan || 6|| 3|| 3|| 6|| 2|| 10|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
| 2005-2006 || HC Oceláři Třinec || Extraliga tchèque || 45|| 8|| 10|| 18|| 28|| 3|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
| 2006-2007 || Füchse Duisburg || DEL || 44|| 11|| 8|| 19|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007 || HC Košice || Extraliga slovaque || 5|| 4|| 1|| 5|| 10|| 11|| 3|| 4|| 7|| 8
|-
| 2007-2008 || HC Košice || Extraliga slovaque || 51|| 21|| 24|| 45|| 46|| 19|| 5|| 11|| 16|| 0
|-
| 2008-2009 || HC Košice || Extraliga slovaque || 56|| 31|| 41|| 72|| 26|| 18|| 9|| 9|| 18|| 14
|-
| 2009-2010 || HC Košice || Extraliga slovaque || 47|| 24|| 25|| 49|| 16|| 16|| 6|| 7|| 13|| 2
|-
| 2010-2011 || HC Vítkovice || Extraliga tchèque || 52|| 18|| 19|| 37|| 16|| 16|| 2|| 0|| 2|| 4
|-
| 2011-2012 || HC Lev Poprad || KHL || 49|| 2|| 5|| 7|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || HC Vítkovice || Extraliga tchèque || 52|| 23|| 14|| 37|| 12|| 10|| 4|| 1|| 5|| 6
|-
| 2012 || HC Vítkovice || Coupe Spengler || 3|| 3|| 1|| 4|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || HC Vítkovice || Extraliga tchèque || 51|| 23|| 14|| 37|| 6|| 8|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2013 || HC Vítkovice || Coupe Spengler || 3|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || HC Vítkovice || Extraliga tchèque || 47|| 16|| 7|| 23|| 20|| 4|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2014-2015 || HC Vítkovice || LdC || 6|| 3|| 1|| 4|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || HK Poprad || Extraliga slovaque || 14|| 5|| 4|| 9|| 48|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || HC Karlovy Vary || Extraliga tchèque || 36|| 9|| 6|| 15|| 10|| 6|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2015-2016 || HC Karlovy Vary || Qualification Extraliga tchèque || -|| -|| -|| -|| -|| 12|| 3|| 2|| 5|| 2
|-
| 2016-2017 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga slovaque || 43|| 12|| 13|| 25|| 60|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || HC Košice || Extraliga slovaque || 7|| 3|| 3|| 6|| 2|| 6|| 0|| 3|| 3|| 0
|-
| 2017-2028 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga slovaque || 41|| 13|| 10|| 23|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga slovaque || -|| -|| -|| -|| -|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2018-2019 || MsHK Žilina || Extraliga slovaque || 56|| 17|| 22|| 39|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || MsHK Žilina || Extraliga slovaque || -|| -|| -|| -|| -|| 6|| 4|| 1|| 5|| 2
|-
| 2019-2020 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga slovaque || 45|| 9|| 15|| 24|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga slovaque || 47|| 12|| 19|| 31|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Diables rouges de Briançon || SLM || 39|| 22|| 17|| 39|| 4|| -|| -|| -|| -|| -

Références

Naissance en mai 1980
Naissance à Liptovský Mikuláš
Attaquant de hockey sur glace
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Joueur du MHk 32 Liptovský Mikuláš
Joueur du HC Košice
Joueur du HK Poprad
Joueur du MsHK Žilina
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Leksands IF
Joueur du HC Oceláři Třinec
Joueur du HC Vítkovice
Joueur du HC Karlovy Vary
Joueur du EV Duisburg
Joueur du HC Lev Poprad
Joueur des Diables rouges de Briançon
Naissance en Tchécoslovaquie